Trichomatomyces är ett släkte av svampar. Trichomatomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichomatomyces